Nunataarsuk bezeichnet:
 Nunataarsuk (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nunataarsuk (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nunataarsuk (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland